Telões ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Telões (Amarante)
 Telões (Vila Pouca de Aguiar)